Symphony X — американський гурт із Міддлтауна, штат Нью-Джерсі, що виконує прогресивний метал. Заснований 1994 року.

Дискографія

Склад

Теперішній 
 Рассел Аллен — вокал
 Майкл Ромео () — гітара
 Майкл Пінелла () — клавішні
 Майкл Лепон () — бас-гітара
 Джейсон Рулле () — ударні

Колишні члени 
 Томас Міллер () — бас-гітара (1994–1998)
 Род Тайлер — вокал (1994)
 Томас Уоллінґ — ударні (1998–2000)

Посилання 

 офіційний сайт 
 сторінка на MySpace page

Примітки 

Музичні гурти Нью-Джерсі‎
Музичні колективи, що з'явились 1994
Хеві-метал-гурти
Гурти павер-металу
Гурти прогресивного металу‎
Гурти симфо-металу‎
Музиканти Metal Blade Records
Музиканти Nuclear Blast Records
Засновані у США 1994